Isobaar (meteorologie), een begrip uit de meteorologie
 Isobaar (kernfysica), een begrip uit de kernfysica
 Isobaar proces, thermodynamisch proces dat plaatsvindt bij constante druk